Rehn kan som auktorsförkortning betyda:

 James Abram Garfield Rehn
 John W. H. Rehn

Robotskapade auktorsförkortningar